Sandfuchs bezeichnet:

 Sandfuchs, Tierart der Echten Füchse, siehe Rüppellfuchs

Personen:
 Wilhelm Sandfuchs (Schriftsteller) (1891–1969), deutscher Lehrer und niederdeutscher Schriftsteller
 Wilhelm Sandfuchs (1913–1999), deutscher Kirchenjournalist

Siehe auch:
 Wüstenfuchs (Begriffsklärung)